Lac Aberdeen peut se référer à:

Toponymes

Lac Aberdeen (Colombie-Britannique), Colombie-Britannique.
Lac Aberdeen (Pontiac), Rapides-des-Joachims, Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais, Québec
Lac Aberdeen (La Tuque), La Tuque, Mauricie, Québec
Lac Aberdeen (Nunavut), Nunavut.
Lac Aberdeen (Île-du-Prince-Édouard), Queens, Île-du-Prince-Édouard.

Aberdeen Lake (Mississippi), États-Unis
Aberdeen Town Lake, Caroline du Nord, États-Unis